

История 
Просвещение и образование на территории современной Франции в своих первых организационных формах — школах — берет начало с периода римского господства в Галлии; обучение строилось в них по римскому образцу. В VI—VII вв. с распространением христианства возникли монастырские и церковные школы, а позднее — приходские училища.

XIII—XIX века 
В середине XII в. в Париже был основан первый французский университет, а в XIII—XIV вв. появляются университеты в Тулузе, Монпелье, Реймсе, Авиньоне, Орлеане и других городах. Они становятся известными центрами западноевропейской культуры и привлекают преподавателей и студентов из многих стран. Созданные при университетах колледжи давали среднее образование. В XV в. стали основываться не связанные с университетами колледжи, большинство из которых находилось под управлением иезуитов.

Накануне Великой французской революции в конце XVIII в. во Франции насчитывалось 22 университета, которые сохраняли свои средневековые традиции и структуры. Самые крупные из них состояли из 4 факультетов: искусств, теологии, права и медицины. Ни один из них не мог реально участвовать или даже следовать за общественными и научными течениями, начавшимися в Европе в XV в. Их несоответствие новым потребностям централизованного государства и нарождающейся промышленности побудило королевскую власть пойти на создание новых учебных заведений вне университетских стен. Так возникли в 1530 г. Королевский коллеж (Коллеж Франции), в 1626 г.— Королевский Сад (Национальный музей естественной истории), а в XVIII в. — высшие технические школы (Школа мостов и дорог, Школа горного дела и др.), к которым Конвент добавил позже Политехническую школу.

Во время революции университеты были закрыты Декретом от 15 сентября 1793 г. С приходом Наполеона к власти многие университеты заново открываются, частично или полностью реформированные.

1896—1966 годы 
Декретом от 10 июля 1896 г. во Франции были вновь учреждены университеты. Этот закон ограничился тем, что объединил в федерацию разрозненные факультеты, деканы которых назначались министром. Деятельность факультетов координировалась общим советом, президентом которого был ректор территориальной Академии, представитель центральной власти. В то время как факультеты теологии, права, медицины имели вполне четкую профессиональную направленность, так называемые «академические» факультеты, естественнонаучные и гуманитарные, очень немногочисленные в то время, имели основной целью подготовку преподавателей средних школ на уровне лиценциата, их агрегацию, учрежденную в 1808 г., а также подготовку научно-педагогических кадров в докторантуре. Эти факультеты выполняли в то время функции, аналогичные функциям Высшей нормальной (педагогической) школы, являвшейся главным педагогическим вузом страны.

Эта концепция университетов, предназначенных для подготовки представителей свободных профессий, преподавателей и развития науки, не способствовала формированию кадров для промышленности. Однако уже с конца XIX в. в рамках естественнонаучных факультетов, находящихся в индустриальных районах, были созданы институты прикладных наук, которые начали готовить технических специалистов, вначале на уровне техников, а затем и инженеров.

После первой мировой войны Декретом от 31 июля 1920 г. в рамках университетов были организованы учебные подразделения, призванные стать центрами естественной связи между различными факультетами и между университетами и внешним миром, — школы инженеров, в последующем послужившие основой для создания высших национальных инженерных школ.

Становление новой университетской системы Франции было связано с ростом численности выпускников средних школ — бакалавров: 7000 выпускников в 1911 г., 15 000 — в 1931 г., 33 000 — в 1951 г. Соответственно
возрастала и численность студентов: 41 000 — в 1911 г, 79 000 — в 1938 г. и 140 000 — в 1950 г. Из 10 800 дипломов, выданных университетами в 1951 г., 3000 приходилось на юридические специальности, 2300 — научные и 4100 — на медицинские (включая стоматологию и фармацию). Что касается 3000 инженеров, подготовленных в указанном году, то только 700 из них являлись выпускниками университетских школ, остальные же, как и около 1000 специалистов финансово-коммерческого профиля, были подготовлены вузами неуниверситетского типа.

Таким образом, выпуск 1951 г. отражает фактически ту же миссию университетов, которая была предписана при их воссоздании в 1896 г., — готовить кадры для государственной администрации, представителей свободных профессий,
преподавателей. Новым было лишь несколько сотен инженеров, ежегодно выходивших из стен университета.

Социально-экономическое развитие Франции в последующие три десятилетия сопровождалось интенсивным расширением масштабов системы образования, особенно её средней и высшей ступени. Число бакалавров с 33 тыс. в 1951 г. выросло до 170 тыс. в 1985 г., то есть с 5 до 22 % соответствующей возрастной группы молодежи. А если учесть при этом выпускников средних школ технического профиля (бакалавры-техники), численность которых в 1985 г. составила 85 тыс. чел., то указанный показатель увеличивается в полтора раза. Количество студентов высших учебных заведений также возрастало, в частности, только в университетах их численность увеличилась от 140 тыс. в 1950 г. до 969 тыс. в 1985 г.

Это многократное быстрое расширение масштабов высшей школы, временами принимавшее неуправляемый характер и сопровождавшееся острыми социальными конфликтами, побуждало французские правящие круги
и университетскую общественность неоднократно ставить вопрос о необходимости изменения целей и организации высшего образования и периодически осуществлять их реформы.

До середины 60-х годов цели оставались теми же, что и в конце XIX в., однако потребности в преподавателях как средней, так и высшей школы и потребности науки были таковы, что несколько тысяч выпускников
естественнонаучных и гуманитарных факультетов в 50—60-е годы не могли их удовлетворить. В 1960 г., например, из 2246 выпускников естественнонаучных факультетов 1860 (то есть 83 %) стали преподавателями, однако потребность в том же году составляла 3200.

Развитие высшего образования в течение десятилетия после 1960 г. позволило разрешить эту проблему, но и одновременно поставило новую: что делать в дальнейшем с выпускниками указанных факультетов, число которых
постоянно увеличивалось, в то время как потребности в них стабилизировались или даже уменьшились с 1965 по 1970 г. Нужно было открыть для них возможность доступа к другим профессиям, соответствующим нуждам
промышленности, коммерции и т. д.

В этих целях был дан импульс развитию сети институтов прикладных наук, институтов но подготовке управленческих кадров и т. п., в которых выпускники естественнонаучных и гуманитарных факультетов могли за
относительно короткий срок (от 1 до 3 лет) получить профессиональную подготовку и диплом специалиста. Аналогичная подготовка стала осуществляться в ряде случаев и на самих факультетах, в связи с чем
изменились их названия: в ряде университетов факультет права стал называться факультетом нрава и экономических паук, естественнонаучный факультет — факультетом пауки и техники и т. п.

С целью ускорить эволюцию высшего образования в указанном направлении Декретом от 5 мая 1961 г. были учреждены новые дипломы: лиценциат прикладных наук и диплом высшего технического образования. В
соответствии с этим на некоторых естественнонаучных факультетах были введены новые учебные программы, ведущие к степени лиценциата прикладных наук, а на многих из них были созданы 2-годичные секции,
обучение на которых завершалось дипломом высшего технического образования.

Реформа 1966 года 
Реформа 1966 г. способствовала ещё большей диверсификации высшего образования. Для осуществления краткосрочной профессиональной подготовки было решено создать специальные, выделенные из факультетов структуры:
университетские институты технологии. Эти новые учебные образования были наделены собственными материально-техническими средствами и в них было разрешено работать преподавателям-практикам, не обязательно обладающим университетским статусом.

Первый год обучения в университетах, называвшийся годом подготовки и ориентации, в этом качестве был упразднен. Вместо него на большинстве факультетов (кроме медицинских) был выделен первый цикл обучения (первые
2 года), завершающийся дипломом общей университетской подготовки. Дипломы лиценциата естественных и гуманитарных наук, традиционно требовавшие 4 года обучения, стали выдаваться после 3 лет, а за 4 года мог
быть получен диплом более высокого уровня — «мэтриз», имеющий прикладную и исследовательскую ориентацию. Тем самым была заложена структура второго цикла высшего образования в виде двух одногодичных ступеней.

На уровне лиценциата и «мэтриз» в этот период открываются новые специальности, преимущественно прикладного характера: экономическое и социальное управление, прикладная лингвистика, прикладная информатика и т. д. Учреждаются новые дипломы третьего цикла: диплом углубленной подготовки и диплом о высшем специализированном образовании. Одновременно возрастает роль университетов в подготовке инженеров. В 1986 г. в рамках университетов функционировали 55 инженерных школ и 7 институтов. Подготовкой технических кадров в 2-годичных университетских институтах технологии было охвачено 64 тыс. студентов, хотя планировалось к этому времени достичь 125 тыс.

Наряду с общим расширением и диверсификацией высшего образования, и особенно его инженерно-технической составляющей, в 60-е годы начинает осуществляться процесс децентрализации. Одной из его форм явилось создание естественнонаучных и гуманитарных университетских колледжей, а также юридических институтов в городах, не имеющих университетов. Указанные меры по диверсификации и децентрализации высшего образования не
затрагивали, однако, его основных структур, остававшихся неизменными с 1896 г.

Реформа 1968 года 
Коренная реформа произошла в 1968 г., что в решающей степени было вызвано происходившими по всей Франции массовыми студенческими выступлениями, в ряде мест принимавшими форму баррикадных боев
студентов с силами полиции. Принятый в такой обстановке Закон об ориентации высшего образования от 12 ноября 1968 г. под тройным девизом: автономии, участия и многодисциплинарности — радикально изменил
организацию и структуру высшей школы.

Основные организационные компоненты вузов — факультеты и кафедры, а также входившие в состав университетов школы — были расформированы. Их место заняли новые междисциплинарные подразделения, так называемые
учебно-исследовательские единицы (Unite d’Enseignement et de Recherche). Вместе со специализированными институтами они стали основными центрами принятия решений в университетах, обладающими значительно большей
самостоятельностью в определении целей и содержания обучения и научных исследований.

В концептуальном аспекте Закон об ориентации определил миссию высших учебных заведений в широком социально-культурном плане, делая особый акцент на непрерывное культурное и профессиональное образование.
Эта концепция высшего образования была ещё более расширена в Законе от 26 января 1987 г., в котором университеты определяются как «государственные учреждения научного, культурного и профессионального характера».

Закон 1968 г. сопровождался реорганизацией не только внутренней структуры университетов. Существовавшие университеты, особенно наиболее крупные из них, как знаменитая Сорбонна в Париже, с трудом справлялись с огромными контингентами студентов и становились фактически неуправляемыми. В связи с этим было решено разделить все крупные университеты на самостоятельные вузы рациональных размеров, передав им в качестве ядра по несколько факультетов, группируемых по междисциплинарному принципу и с учётом требований децентрализации, то есть социально-экономической и географической целесообразности.

В Париже, таким образом, образовалось 13 университетов, каждый из которых имеет свой порядковый номер и отличается определенной учебной и научной направленностью. Так, например, Университет Париж-I ориентируется на социально-экономические и гуманитарные области знаний, вследствие чего большинство входящих в его состав учебно-исследовательских единиц и институтов имеет соответствующий профиль. Университет Париж-III (Новая Сорбонна) имеет выраженную языково-литературную направленность, Университет Париж-VI (им. Пьера и Марии Кюри) — естественнонаучную и т. д.

Реорганизованные и вновь созданные университеты, в состав которых были интегрированы также упоминавшиеся выше естественнонаучные и гуманитарные колледжи, были официально утверждены в своем новом статусе
в 1970 г., хотя фактическая их реорганизация продолжалась значительно дольше. В результате проведенной децентрализации и придания университетского статуса национальным политехническим институтам и
некоторым частным учебным заведениям количество вузов университетского типа во Франции увеличилось c 16 в 1961 г. до 77 в 1986 г.

Современная система вузов 
Структура современной системы французских вузов по-разному описывается различными источниками. К высшим учебным заведениям во Франции относятся все учебные заведения, осуществляющие общенаучную и специальную подготовку на базе полного среднего образования со сроками обучения от 2 до 11 лет. Речь идет, таким образом, о принятой на Западе расширительной концепции высшего образования, включающей в себя не только собственно высшее, но и так называемое послесреднее образование, являющееся аналогом среднего специального.

Кодекс образования 
Книга VII Кодекса образования содержит следующую классификацию французских вузов:
 Государственные учреждения научного, культурного и профессионального характера ()
 Частные вузы ()
 Вузы административного характера, находящиеся в ведении министра, ответственного за высшее образование ()
 Специализированные вузы ()

В Кодексе образования также имеется категория «Учреждения по подготовке учителей» (), которые являются структурными подразделениями университетов.

Дуальная классификация 
Сайт Министерства образования Франции выделяет две основные категории высших учебных заведений в рамках полного высшего образования:
 Университеты ()
 Высшие (специализированные) школы (), среди которых особое место занимают Большие школы ().
Эти категории отличаются друг от друга по типу образования и по устройству самого вуза.

Иные категории вузов 
Сайт Министерства высшего образования и исследований Франции перечисляет также следующие категории учреждений:

 Университетские институты технологии ()
 Инженерные школы ()

Примечания